Världsmästerskapet i handboll för herrar 1970 spelades i Frankrike under perioden 26 februari–8 mars 1970. Rumänien vann turneringen före Östtyskland och Jugoslavien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringar 9–12, gruppspel i Paris

Slutspel

Slutställning

Statistik

Referenser 

1970 i Frankrike
Internationella handbollstävlingar i Frankrike
Handbollssäsongen 1969/1970
1970
Sport i Nantes
Internationella sportevenemang i Paris